Гран-при Сахира 2020 года () — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», впервые вошёл в календарь чемпионата мира  года. Дебютный Гран-при под этим названием прошёл c 4 по 6 декабря 2020 года, на иной конфигурации трассы «Сахир», нежели чем Гран-при Бахрейна неделей раньше.

Уже после Гран-при Бахрейна стало известно, что Ромен Грожан, попавший на старте в серьёзную аварию, пропустит этап. Его место занял тест-пилот команды Haas Пьетро Фиттипальди. Во вторник, 1 декабря, стало известно, что этап пропустит также 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Он сдал положительный тест на COVID-19. Его место на этапе занял пилот Williams Джордж Расселл. Самого Рассела заменил пилот «Формулы-2» Джек Эйткен.

Поул-позицию со временем 0:53,377 выиграл Валттери Боттас на Mercedes.

Гонку выиграл Серхио Перес из Racing Point, который одержал свою первую победу в «Формуле-1» и стал первым мексиканским гонщиком «Формулы-1», выигравшим гонку с тех пор, как Педро Родригес выиграл Гран-при Бельгии 1970 года. Второе место занял Эстебан Окон из Renault, впервые в карьере поднявшись на подиум. Лэнс Стролл из Racing Point закончил гонку третьим.

Шины 
Все гонщики получили заранее установленный одинаковый набор: два комплекта Hard, три комплекта Medium и восемь комплектов Soft.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +24 °C, трасса +27…26 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 0:57,677
|-
!colspan="8"|Источники:
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Комментарии

Гонка 
Погода:  Ясно. Сухо. Воздух +21…20 °C, трасса +24…22 °C

Описание 
На старте Расселл опередил Боттаса, возглавив гонку. Шарль Леклер врезался в Серхио Переса. Избегая столкновения, Макс Ферстаппен вылетел в гравий, врезавшись в барьер. Леклер и Ферстаппен сошли, Перес доехал до боксов, сменив резину — и вернулся на трассу последним. Выехал автомобиль безопасности.

На 61-м круге Эйткена развернуло в последнем повороте, после удара о барьер машина лишилась переднего антикрыла — оно осталось лежать на трассе, а Джек свернул в боксы, сменив шины и носовой обтекатель.

Выехал автомобиль безопасности. В Mercedes решились на двойной пит-стоп, но если машину Расселла обслужили достаточно быстро, то пит-стоп Боттаса продолжался 27 секунд — никак не удавалось найти шины из нужного комплекта. Оказалось, что передние шины Боттаса поставили на машину Расселла. В итоге Валттери вновь поставили старые шины — и он вернулся на трассу пятым.

Через несколько секунд Расселла вновь позвали на пит-стоп — и поставили уже его шины. После гонки команду Mercedes за этот инцидент оштрафовали на 20 тысяч евро.
На 70-м круге Расселл опередил Боттаса в борьбе за четвёртое место. На 72-м круге Расселл опередил Стролла в борьбе за третье место, Александр Албон — Даниила Квята в борьбе за восьмое. На 73-м круге Расселл обогнал Окона в борьбе за второе место и взвинтил темп в погоне за Пересом. На 78-м круге Сайнс и Риккардо опередили Боттаса. На 78-м круге инженер сообщил Расселлу о проколе заднего левого колеса — и он вновь сменил резину, вернувшись на трассу 14-м. После этого Рассел совершил несколько обгонов и финишировал 9-м, набрав первые очки в карьере в Формуле-1 и установив при этом быстрый круг.

Серхио Перес выиграл Гран При Сахира, одержав первую победу в карьере (предыдущая первая победа - Пьер Гасли, Гран-при Италии 2020 года; следующая первая победа - Эстебан Окон, Гран-при Венгрии 2021 года). Эстебан Окон финишировал вторым, впервые в карьере поднявшись на подиум, Лэнс Стролл закончил гонку третьим. Двойной подиум Racing Point серьёзно укрепил позиции команды в борьбе за третье место в Кубке конструкторов.

Итоговая классификация 

|-
!colspan="13"|Быстрейший круг:  Джордж Расселл ( Mercedes) — 0:55,404, поставлен на 80 круге
|-
!colspan="13"|Источники:
|}

Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Сахира
Спорт в Бахрейне в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Декабрь 2020 года
2020 год в Бахрейне